Hōtoku-Ninomiya-Schrein (jap. , Hōtoku-Ninomiya-jinja) ist der Name folgender Shintō-Schreine:

 Hōtoku-Ninomiya-Schrein (Nikkō) in Nikkō
 Hōtoku-Ninomiya-Schrein (Odawara) in Odawara
 Hōtoku-Ninomiya-Schrein (Sagamihara) in Sagamihara